MFY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mayfa'ah (Yemen)